Akrotiri – wieś na Cyprze, podlegająca pod administrację dystryktu Limassol, położona w obszarze brytyjskiego terytorium Akrotiri
 Akrotiri − starożytne miasto na greckiej wyspie Santoryn
 Półwysep Akrotiri – półwysep w północno-zachodniej części Krety
 Akrotiri − brytyjska baza wojskowa w południowej części Cypru.
 Akrotiri i Dhekelia
 Baza lotnicza Akrotiri – baza lotnicza brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych umiejscowiona w Akrotiri
 Zatoka Akrotiri − zatoka u południowych wybrzeży Cypru na Morzu Śródziemnym

Zobacz też